Pulau Pandan (Limun), een plaats in Indonesië
Pulau Pandan (Batang Merangin), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing